Mieczysław Szczepański (1837–1904) – poseł, urzędnik
 Mieczysław Szczepański (1919–1945) – oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny